

Carreras

Posiciones finales 

Deportes de motor en 1963
Temporadas del Campeonato Mundial de Sport Prototipos